Sebastian Balcerzak (ur. 25 czerwca 1980 w Białogardzie) – polski koszykarz, występujący przez wiele lat w barwach klubu AZS Koszalin.

Życiorys 
Pierwszym klubem Balcerzaka był AZS Koszalin. Debiutował w nim w 1994 roku jako kadet. Od 1996 roku grał w drużynie seniorów tego klubu. W sezonie 1998/1999 został wypożyczony do powstającego w tym czasie klubu Orzeł Białogard. Następnie wrócił do AZS-u Koszalin gdzie występował do 2007 roku. W sezonie 2005/2006 oraz 2006/2007 był kapitanem AZS-u Koszalin.

22 stycznia 2007 roku poniósł poważne obrażenia w wypadku samochodowym. Doznał ortopedycznych urazów stopy, stawu biodrowego i łokcia. Doznał także licznych urazów głowy (pęknięcie podstawy czaszki, obrzęk mózgu).

W sezonie 2008/2009 występował w Rzeszowie w barwach I-ligowej Resovii. W sezonie 2009/2010 był zawodnikiem AZS Koszalin. Przed sezonem podpisał kontrakt z drużyną mistrza Polski, Asseco Prokom Gdynia. W gdyńskim klubie nie rozegrał jednak żadnego oficjalnego meczu i w lutym 2011 powrócił do AZS Koszalin.

31 lipca 2010 w białogardzkim kościele wziął ślub..

Sukcesy 
 Puchar Polski (2010)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Profil na polskikosz.pl 
  
 Profil na azetes.pl 
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika 

Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Resovii
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Polscy koszykarze
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Białogardzie